Альцениус () — фамилия, распространённая в Финляндии.

Некоторые носители фамилии:
  (1798—1853) — финский врач, естествоиспытатель.
  (1834—1887) — финская поэтесса, преподаватель.
 Альцениус, Отто (1838—1913) — финский преподаватель, ботаник, нумизмат.
  (1808—1841) — финский поэт, журналист.
  (1796—1875) — финский священник, генеалог.